Ernst Albrecht (1907–1976) német labdarúgó
 Ernst Albrecht (1930–2014) német politikus (CDU), Alsó-Szászország tartomány kormányfője (1976–1990)